Quintin Laing (né le  à Harris, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 Il a remporté la Coupe Calder 2009 avec les Bears de Hershey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Rockets de Kelowna || LHou ||63 ||13 ||24 ||37 ||54 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1997-1998 || Rockets de Kelowna || LHou ||59 ||11 ||24 ||35 ||47 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1998-1999 || Rockets de Kelowna || LHou ||70 ||11 ||10 ||21 ||107 ||6 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
|1999-2000 || Rockets de Kelowna || LHou ||68 ||22 ||30 ||52 ||61 ||5 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2000-2001 || Bandits de Jackson || ECHL ||60 ||13 ||24 ||37 ||39 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2000-2001 || Admirals de Norfolk || LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Bandits de Jackson || ECHL ||16 ||4 ||6 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Admirals de Norfolk || LAH ||61 ||6 ||15 ||21 ||32 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 || Admirals de Norfolk || LAH ||69 ||5 ||12 ||17 ||33 ||8 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2003-2004 || Admirals de Norfolk || LAH ||78 ||12 ||10 ||22 ||74 ||8 ||5 ||1 ||6 ||4
|-
|2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Admirals de Norfolk || LAH ||66 ||10 ||13 ||23 ||54 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Admirals de Norfolk || LAH ||73 ||14 ||31 ||45 ||70 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Bears de Hershey || LAH ||75 ||15 ||28 ||43 ||44 ||19 ||2 ||5 ||7 ||21
|-
|2007-2008 || Bears de Hershey || LAH ||20 ||2 ||6 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Capitals de Washington || LNH ||39 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Bears de Hershey || LAH ||55 ||9 ||16 ||25 ||21 ||9 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2008-2009 || Capitals de Washington || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Capitals de Washington || LNH || 36|| 2|| 2|| 4|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Bears de Hershey || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria|| LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 59|| 7|| 19|| 26|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 58|| 11|| 11|| 22|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 63|| 6|| 10|| 16|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen ||28 ||2 ||12 ||14 ||4 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2 

|79 ||3 ||8 ||11 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1979
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Heat d'Abbotsford
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sparta Sarpsborg